

Cinema
 Ombre rosse (Stagecoach) – film del 1939 diretto da John Ford
 I 9 di Dryfork City (Stagecoach) – film del 1966 diretto da Gordon Douglas

Geografia
 Stagecoach – centro abitato del Texas
 Stagecoach – unincorporated community del Nevada

Televisione
 Stagecoach – film per la televisione statunitense del 1986 diretto da Ted Post